Парламентские выборы в Португалии прошли 5 июня 2011 года, на два года раньше срока.

230 депутатов избираются по пропорциональной избирательной системе с использованием метода д’Ондта и квотами для административных округов (от 2 депутатов в округе Порталегри до 48 в округе Лиссабон), а также для Азорских островов, острова Мадейра, диаспоры в Европе и диаспоры за пределами Европы.

Досрочные выборы были назначены после вотума недоверия 23 марта социалистическому правительству Жозе Сократеша, которое не сумело справиться с бюджетным дефицитом и другими экономическими проблемами и было вынуждено просить Евросоюз и МВФ о предоставлении Португалии многомиллиардных кредитов.

Результаты 
По данным exit-polls, правящая Социалистическая партия потерпела поражение (она получила примерно 24,4—30 % голосов), а оппозиционная Социал-демократическая партия во главе с Педру Пасушем Коэлью получила примерно 37—42,5 % голосов. Жозе Сократеш уже признал поражение и заявил о скором уходе в отставку с поста председателя Соцпартии. 6 июня Пасуш Коэлью начал переговоры о формировании нового правительства.

Ещё четыре места займут представители Азорских островов, Мадейры и португальской диаспоры.

Социал-демократическая партия получила от 23,7 % голосов в округе Бежа до 51,8 % в округе Браганса, Социалистическая партия — от 14,7 % на Мадейре до 34,8 % в округе Каштелу-Бранку, Народная партия — от 7,3 % в округе Бежа до 13,8 % в Лиссабоне, Коалиция демократического единства — от 2,5 % на Азорских островах до 25,4 % в округе Бежа.

Примечания 

Портагулия
Парламентские выборы в Португалии
События 5 июня
Июнь 2011 года
2011 год в Португалии